UFC on ESPN: Нганну vs. Дус Сантус (также известно как UFC on ESPN 3) — предстоящее событие организации смешанных боевых искусств Ultimate Fighting Championship, которое состоится 29 июня 2019 года на арене Эрикссон-Глоб в городе Миннеаполис, штат Миннесота, США.

Положение до турнира

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы получили бонусные выплаты в размере $50 000:

 Лучший бой вечера: Не присуждался
 Выступление вечера: Франсис Нганну, Джозеф Бенавидес, Алонзо Менифилд и Эрик Андерс

См. также 
 Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN